Vorleistung steht für:
 Vorleistung (Recht), gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung bei gegenseitigen Verträgen
 Vorleistung (Wirtschaftswissenschaften), im Produktionsprozess verbrauchte oder verarbeitete Güter

Siehe auch:
 Bauvorleistung
 Vorleistungsgut